Zkratka SNPL může mít různé významy:

 Sierra Nevada Pale Ale, americké pivo
 Syndicat national des pilotes de ligne, francouzský odborový svaz pilotů aerolinek
 Spice Nepal, nepálský mobilní operátor
 Státní nakladatelství politické literatury, zaniklé nakladatelství působící v komunistickém Československu